Petite Île est un toponyme qui peut désigner plusieurs entités géographiques de l'île de La Réunion, département d'outre-mer français dans le sud-ouest de l'océan Indien :
Petite Île, un îlot situé près de la côte sud.
Petite Île, un quartier de Saint-Denis, le chef-lieu.
Petite-Île est le nom de la commune du sud de La Réunion de laquelle relève l'îlot appelé Petite Île.